

Codici 
 spg – codice ISO 639-3 della lingua sia

Armi 
 Self Propelled Gun – Semovente d'artiglieria

Religione 
 S.P.G. – Suore della Provvidenza di Gap